Hill kan syfta på:

 Hill (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
  Hill (auktor) – ett auktornamn
 Hill – ett formel 1-stall 1973–1975, se Embassy Hill
 The Benny Hill Show – brittisk TV-komediserie 1955–1991
 Det spökar på Hill House – amerikansk skräckfilm, 1963
 Fanny Hill – huvudperson i och svensk titel på en erotisk roman av John Cleland, 1748
 Fanny Hill (1968) – svensk komedi- och dramafilm
 Jorden runt med Fanny Hill – svensk film, 1974
 Fanny Hill (TV-serie) – brittisk tv-serie, 2007
 Hill & Knowlton – globalt PR-företag med huvudkontor i USA, grundat 1927
 Joe Hill (film) – svensk film av Bo Widerberg, 1971

Geografi

Antarktis
 Hill, bahía – vik

Australien
 Hill End – ort i Australien

Storbritannien 

 Hill, Gloucestershire, ort i England,

USA 

 Hill, New Hampshire, ort, Merrimack County,

Se även
 Hill County – flera administrativa enheter i USA

Se även

 Hill Island – flera